

Gruppo A

Allenatore:  David Platt

Allenatore:  Claudio Gentile

Allenatore:  Agostinho Oliveira

Allenatore:  Bernard Challandes

Gruppo B

Allenatore:  Jean-François de Sart

Allenatore:  Miroslav Beránek

Allenatore:  Raymond Domenech

Allenatore:  Andreas Michalopoulos

Campionato europeo di calcio Under-21 2002